Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel het Internazionali BNL d'Italia) van 2013 vond plaats van 13 tot en met 19 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome